Sparrow (engl. „Sperling“) steht für:
 AIM-7 Sparrow, eine US-amerikanische Luft-Luft-Rakete
 RIM-7 Sea Sparrow, ein Flugabwehrsystem der US Navy
 Sparrow (2008), ein Film von Johnnie To
 Sparrow (Schiff, 1470), ein englisches Segelschiff des 15. Jahrhunderts
 Sparrow (Kentucky), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Sparrow Lacus, ein Methansee auf dem Saturnmond Titan
 Sparrow Lake, ein See in Kanada
 Beresheet, ein Mondlandegerät

Sparrow  ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Sparrow (* 1962), englischer Fußballspieler
 Connor Sparrow (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler
 Edward Sparrow (1810–1882), Politiker der Konföderierten Staaten von Amerika
 Harry Sparrow (1889–1973), englischer Fußballspieler
 Hélène Sparrow (1891–1970), polnische und französische Bakteriologin und Mikrobiologin
 Herbert O. Sparrow (1930–2012), kanadischer Politiker

 Matt Sparrow (* 1981), englischer Fußballspieler
 Mighty Sparrow (* 1935), grenadischer Musiker und Komponist
 Paul Sparrow (* 1975), englischer Fußballspieler
 Walter Sparrow (1927–2000), englischer Schauspieler